Gemeindebezirk Liesing (tyska: Liesing) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Liesing till "23. Bezirk", det 23:e bezirket.

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Liesing gränsar till Gemeindebezirk Hietzing, Gemeindebezirk Meidling och Gemeindebezirk Favoriten. 

Terrängen i Gemeindebezirk Liesing är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad.

Runt Gemeindebezirk Liesing är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Liesing är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)